Die 1. Lig  1975/76 war die 18. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 6. September 1975 mit dem Spiel Fenerbahçe Istanbul gegen Zonguldakspor, welches 2:2 ausging und endete am 30. Mai 1976. Vom 11. Januar 1976 bis 15. Februar 1976 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Trabzonspor beendete die Saison als türkischer Meister und wurde damit Nachfolger Fenerbahçe Istanbuls. Damit erreichte zum ersten Mal in der türkischen Fußballgeschichte ein anatolischer Verein die türkische Meisterschaft und durchbrach die Hegemonie der Istanbuler Vereine Galatasaray, Beşiktaş und Fenerbahçe. Ferner war diese Saison die erste Meistersaison der großen Mannschaft von Trabzonspor, die besser bekannt ist als Karadeniz Fırtınası und das nächste Jahrzehnt im türkischen Fußball dominieren sollte.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1975/76 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 14 Vereine die zwei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die zwei Zweitligameister Orduspor und Balıkesirspor. Für beide Vereine bedeutete der Aufstieg die erste Teilnahme der Vereinsgeschichte an der 1. Lig.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenkönig 
Cemil Turan von Fenerbahçe Istanbul und Ali Osman Renklibay von MKE Ankaragücü wurden jeweils mit 17 Toren Torschützenkönige der Saison 1975/76. Turan wurde bereits zum zweiten Mal Torschützenkönig.

Die Meistermannschaft von Trabzonspor

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1975/76 auf angelfire.com englisch

1975/76
Fußballsaison 1975/76